Белз — місто у Львівській області
 Белз — залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці